Сангареди () — город на северо-западе Гвинеи, в провинции Боке.

География 
Расположен в 61 км к северо-востоку от административного центра провинции, города Боке, на высоте 139 м над уровнем моря. Ближайший аэропорт располагается в Боке.

На юго-восточной окраине города расположено активно разрабатываемое крупнейшее в мире бокситное месторождение Сангареди бокситоносной провинции Джалон Мандинго.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 99 193 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Гвинеи